Того року турнір проводився вперше.  Анабель Медіна Гаррігес і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Кеотавонг і Валерія Савіних з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні пари 

  Анабель Медіна Гаррігес /  Ярослава Шведова (чемпіонки)
  Петра Мартич /  Крістіна Младенович (1-ше коло)
  Тімеа Бабош /  Кіміко Дате (півфінал)
  Ніна Братчикова /  Оксана Калашникова (1-ше коло)

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{nowrap| А Медіна Гаррігес Я Шведова}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Гарсія Г Мугуруса 
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= ПК Гонсалвеш Л Пігоссі 
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ф Молінеро A Pérez | RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Т Бабош К Дате-Крумм | RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Я Глушко П Каня 
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ш Пеєр Ш Схеперс 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М Гончова С Цзеюй 
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= М Цінк М Мікулеску 
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= МФ Алвеш М Лучич-Бароні 
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Е Кеотавонг В Савіних 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Н Братчикова О Калашникова 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[7]

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= К Форте Б Аддад Майя 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Auroux М Ірігоєн 
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Барруа Т Малек 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= П Мартич К Младенович 
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Т Бабош К Дате-Крумм 
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[5]

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Е Кеотавонг В Савіних  
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К Барруа Т Малек 
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=[6]

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Посилання 
 Main Draw

Brasil Tennis Cup, парний розряд
2013